Cheiridogenys borealis är en ringmaskart som beskrevs av Jansonius och Thomas Craig 1971. Cheiridogenys borealis ingår i släktet Cheiridogenys, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
borealis